Rijksdorp (Heilige Roomse Rijk)
Rijksdorp (Nederland), een buurt in de gemeente Wassenaar
Rijksdorp (schip), een VOC-schip, varend van 1713-1734